

Ministère 
Ministère de la Guerre était le nom porté naguère par le ministère de la Défense ou le ministère des Armées :
 Ministère de la Guerre, en Espagne ;
 Ministère de la Guerre, en France ;
 Ministère de la Guerre, en Italie ;
 Ministère de la Guerre, au Japon ;
 Ministère de la Guerre, en Prusse ;
 Ministère de la Guerre, en Tunisie.

Architecture 
Ministère de la Guerre peut aussi désigner :
 Ministère de la Guerre, un bâtiment situé à Vienne en Autriche.